

Divers 
 Nerva (30-98) est un empereur romain entre 96 et 98 ;
 NERVA est un projet de moteur nucléaire.

Toponyme 

 Nerva est une commune d'Espagne de la province de Huelva.

Patronyme 

 Jean Nerva (1959-2017), est un champion français de snowboard.

Titre 

 Nerva est un paso doble dédié à la ville éponyme.
Patronyme hispanique